Ruston ist der Name mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Ruston (Louisiana)
 Ruston (Washington)

in England:
 Ruston (North Yorkshire)

Ruston ist der Name folgender Personen:
 Joseph John Ruston (1809–1895), Schiffs- und Maschinenbauer, Reeder und Inhaber der Traunsee-Schifffahrt
 Joseph Ruston (1835–1897), britischer Industrieführer, Bürgermeister (Lincoln (Lincolnshire)), Mitbegründer von Ruston, Proctor and Company

Siehe auch:
 Ruston, Proctor and Company
 Ruston & Hornsby